Ро́нальд Федери́ко Арау́хо да Си́льва (; род. 7 марта 1999, Ривера, Уругвай) — уругвайский футболист, защитник испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая.

Клубная карьера 
Араухо — воспитанник клуба «Рентистас». 24 сентября 2016 года в матче против «Такуарембо» он дебютировал в уругвайской Сегунде. 9 декабря в поединке против «Сентраль Эспаньол» Рональд забил свой первый гол за «Рентистас». Летом 2017 года Араухо перешёл в «Бостон Ривер». Сумма трансфера составила 400 тыс. евро. 18 сентября в матче против «Эль Танке Сислей» он дебютировал в уругвайской Примере.

Летом 2018 года Араухо перешёл в дубль испанской «Барселоны». Сумма трансфера составила 1,7 млн евро. 28 октября в матче против дублёров «Эспаньола» он дебютировал в Сегунде B. Летом 2020 года был переведён в первую команду. 6 октября в матче против «Севильи» он дебютировал в Ла Лиге. В поединке против «Валенсии» Рональд забил свой первый гол за «Барселону». В 2021 году Араухо помог клубу завоевать Кубок Испании.

Международная карьера 
В 2019 году в составе молодёжной сборной Уругвая Касерес принял участие в молодёжном чемпионате мира в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Норвегии, Новой Зеландии и Эквадора. В поединке против эквадорцев Рональд забил гол. 

13 октября 2020 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Эквадора Араухо дебютировал за сборную Уругвая. 

В 2021 году Араухо был включён в состав национальной команды на Кубок Америки 2021. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения

Командные 
«Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Испании: 2022/23

Статистика

Клубная

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Рентистас»
Игроки ФК «Бостон Ривер»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»